Übertragungsweg steht für:

 die Verbreitungsart unterschiedlicher Krankheitserreger, siehe Infektionsweg
 einen Kanal zur Übermittlung von Daten, siehe Kanal (Informationstheorie)
 eine Verbindung zur Übermittlung von Fernalarmen bei Gefahrenmeldeanlagen, Übertragungseinrichtung (Gefahrenmeldetechnik)